Davis Cup 2010 byl 99. ročníkem této nejdůležitější týmové soutěže mužů. Soutěž odstartovala 1. kolem 5.–7. března a skončila finálovým zápasem 3.–5. prosince.

Poprvé v historii získalo titul Srbsko.

Světová skupina 2010

Nasazení týmů

Pavouk

Finále – Srbsko vs. Francie

Baráž o účast ve Světové skupině 
 Datum: 17. – 19. září

Osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny se utkalo o udržení s osmi vítězi druhého kola jednotlivých 1. skupin.

Americká zóna

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina

2. skupina

3. skupina Evropa

3. skupina Afrika

Odkazy

Reference 
 Nasazení týmů v Davis Cupu 2010

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Davis Cupu